Блед 1931 — международный шахматный турнир, проходивший с 23 августа по 28 сентября в 1931 года в Бледе. Местом проведения турнира была гостиница "Топлице".

Таблица турнира

Литература 
 Ханс Кмох, Международный турнир в Бледе,  — , 1934
Саломон Флор, Сквозь призму полувека, Москва, Издательство «Советская Россия», 1986

Ссылки 
 Партии турнира на сайте ChessGames.com 
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com 
 Партии турнира на сайте 365chess.com 

1931 год в шахматах
Шахматные турниры в Словении
Спортивные соревнования в Бледе